«Монго́л Шууда́н» — советская и российская рок-группа анархистского направления.

Название 
Название группы в переводе с монгольского языка означает «монгольская почта» и происходит от соответствующей надписи на коллекционных марках, широко продававшихся в советское время в сети киосков «Союзпечать»:

Всё было очень просто. Стояли на остановке, рядом — киоск «Союзпечать», в нём марки, красивые такие, «Монгол Шуудан», «Монгольская почта» значит. Просто дело случая и никаких монгольских корней.

Жанр 
Сами музыканты определяют направление как «анархо-рок». Жанровая принадлежность различных песен группы может быть определена как панк, ска-панк, панк-хардкор, хард-н-хэви, хард-н-ролл, ритм-н-блюз-рок, гранж, шансон и их гибриды. Основной тематикой песен является тема гражданской войны 1917—1922/23 годов. На раннее творчество группы повлияла «ДК», но «Монгол Шуудан» является достаточно самобытным коллективом, создавшим собственный фирменный стиль — песни в стилистике «махновщины», являющийся доминирующим в творчестве группы.

В 1994 году журналист New Hot Rock отметил, что «„Монгол Шуудан“ любителям русской экзотики, а также несовершеннолетним панкам и разным интеллектуалам представляется самым интересным явлением в русском роке».

Отвечая на вопрос об отношении к политике и религии, лидер группы Валерий Скородед заявил: «Мы против всех – мы за водку».

История 
Группа была основана Валерием Скородедом в 1989 году, и всё это время он был и остаётся её бессменным лидером.

Первый концерт группы состоялся 1 апреля 1989 года.

В октябре 1989 года группа вступила в Московскую рок-лабораторию без прослушивания.

В ноябре 1989 года вышел первый альбом под названием «Паровоз-анархия», который был назван музыкальным критиком А. Троицким лучшим альбомом 1989 года.

На следующий год, после выпуска второго альбома — «Гуляй-поле» (с первоначально предполагаемым названием «Все Дела»), получив приглашение выступить в Европе, группа «Монгол Шуудан» отправилась в турне по Германии и Нидерландам, по возвращении из которого Скородед записал один из первых в стране акустических альбомов под названием «Бандитский альбом».

В 1991 году в коллектив пришли гитарист Борис Шапиро, прежде игравший в группе «Небо и земля», барабанщик Игорь Иванкович и бас-гитарист Алексей Поляков.

В 1992 году к Валерию Скородеду обратился Сергей Бодров-старший с предложением написать музыку к фильму «Я хотела увидеть ангелов».

По инициативе бас-гитариста группы Алексея Полякова в 1992 году «Монгол Шуудан» открыла первое в Москве рок-кафе «Отрадное». Однако кафе просуществовало недолго. Однажды перед выступлением от ножевого ранения погиб Алексей Поляков, выполнявший также роль директора, после чего кафе прекратило свою работу, а группа на время распалась.

В группе очередной раз сменился состав и в 1993 году она записывала альбом «Собачья чушь», с которым «Монгол Шуудан» успешно гастролировала по Европе, выступив на одной площадке с такими командами, как «The Exploited» и «L7».
В 1994 году был записан альбом «Чересчур», в который вошла песня «Москва» на стихи Сергея Есенина «Всё! Теперь решено. Без возврата…», ставшая визитной карточкой группы.

После этого состав группы снова обновился — в качестве гитариста приглашён Александр Риконвальд, а на барабаны — Владимир Дягель. В таком составе она просуществовала 8 лет, записав 3 альбома и несколько сборников, последним из которых стал альбом «Скатертью дорога».

В январе 1999 года Валерий Скородед выступил с сольным акустическим сетом в заключительном концерте фестиваля «С новым роком! Новые имена в „Горбушке“», совместно с группами «СерьГа», «Четверг Арутюнова», «Каземат», «Артель», «Белый шум», «Los Paranoies», «Оркестр 100», «Стена».

Валерий Скородед, набрав новый состав в 2003 году, записал 2 альбома: «Жертва» и «Сплошь и рядом», вышедший годом позже.

В 2005 году коллектив принял участие в записи нескольких трибьют-альбомов. В рамках проекта «Наивные песни», посвящённого группе «НАИВ», группа записала кавер-версию песни «Незнайка», а для официального трибьют-альбома группе «Сектор Газа» — собственную версию песни «Похмел».

Продолжая экспериментировать, в 2005 году «Монгол Шуудан» записала второй акустический альбом «Вечная мерзлота», название для которого Скородед взял у известного теоретика анархизма князя Петра Кропоткина.
Оставаясь верной тематике анархизма, спустя год группа выпустила альбом «Собственность — это кража».

К концу лета 2009 года у коллектива был полностью готов материал для нового альбома, к записи которого они должны были приступить осенью. По словам Валерия Скородеда, альбом должен был стать более жёстким, чем привычное творчество группы «Монгол Шуудан».
В декабре 2011 года группа выпустила альбом «Естественный Отбор», в который вошли 16 новых композиций.

В 2013 году одна из композиций группы была внесена в Федеральный список экстремистских материалов.

В августе 2015 года в группу был приглашён гитарист Сергей Крючков из группы «Кок Оду».

11 декабря 2015 года в Москве на сцене клуба «Stadium Live» в рамках большого концерта памяти Юрия Хоя коллективом были исполнены песни «Похмел», «Дурак» и «Звёздная болезнь».

13 января 2018 года вышел альбом «Инстинкт Агрессивности». В тот же день состоялась презентация релиза в ГлавClub Green Concert.

В 2019 году группа в честь 30-летия своего дебютного альбома «Паровоз анархия» выпустила его перезаписанную версию, получившую название «Паровоз анархия. Реинкарнация». В трек-лист пластинки были включены 2 дополнительные песни: «Больной санитар» и «Заплати и свободен!». В 2020 году вышел ремейк альбома «Гуляй поле» — «Гуляй Поле Реанимация».

В 2020 году вышел новый сингл «Забор», повествующий о гастрольной жизни коллектива. И отдельные треки: «Трын Трава» и «Только Анархия, Только Хардкор»

Также в 2020 году вышел новый трибьют группы «Сектор Газа», в котором группа Монгол Шуудан исполнила кавер на песню «Казачья».

Дискография 

Номерные альбомы
 1988 — «Монетный двор»
 1989 — «Паровоз-анархия»
 1990 — «Гуляй-поле»
 1991 — «Бандитский альбом» (акустика)
 1993 — «Собачья чушь»
 1995 — «Чересчур»
 1996 — «Истина»
 1999 — «Абрикосы»
 2001 — «Скатертью дорога»
 2003 — «Жертва»
 2004 — «Сплошь и рядом»
 2005 — «Вечная мерзлота» (акустика)
 2006 — «Собственность — это кража»
 2011 — «Естественный отбор»
 2018 — «Инстинкт агрессивности»
 2019 — «Паровоз-анархия реинкарнация»
 2020 — «Гуляй-поле реанимация»
 2022 — «Чересчур. Реконструкция.»

Концертные альбомы
 1992 — «Черемуха»
 1994 — «Гомерический хохот» (акустика)
 1997 — «Alive»
 2001 — «Дюжинолетие»
 2002 — «Choisies de..»

Синглы
 2004 — «Заплати и свободен»
 2011 — «Межличностный конфликт»
 2011 — «Полцарства за коня»
 2020 — «Только Анархия. Только Хардкор»
 2020 — «Трын Трава»
 2020 — «Забор»

Сборники
 2003 — «Свобода или смерть»

Участие в сборниках
 2002 — «Гимны Футбольных Хулиганов—VI» («Наш стадион», «Наше небо»).
 2004 — «Рок-н-ролл надувает наши паруса» («Лизавета»).
 2005 — «Сектор Газа. Трибьют» («Похмел»).
 2005 — «Наивные песни» («Незнайка»).
 2006 — «Мы победили!» («Колоколенка»).
 2020 — «Сектор Газа. Трибьют» («Казачья»).

Состав группы

Текущий состав 
 Валерий Скородед — голос, 6-и 7-и струнные ритм-гитары, акустическая гитара, клавишные, аранжировки, автор
 Евгений Путьмаков (Nicolas Crowen) — бас-гитара
 Сергей Крючков — 7-и струнная соло-гитара, бэк-вокал, вокал
 Алексей Портнов — ударные, барабаны, перкуссия

 Глеб Горшков — звукорежиссёр

Сессионные музыканты 
 Сергей Сераков — гитара
 Мирза Мирзоев — труба

Бывшие участники группы 
Ниже представлены музыканты, игравшие в группе «Монгол Шуудан» в период с 1988 по 2014 год:

Гитара
 Андрей Калинин
 Игорь Лапухин — (1990—1991)
 † Борис Шапиро — (1991—1992)
 Сергей Сабинин — (1992—1993)
 Василий Белошицкий — (1993—1994)
 Александр Риконвальд — (1994—1997, 2000—2002)
 Денис Сериков — (1996—1998)
 Сергей Серяков — (1998—2000)
 † Вадим Котельников — (2003—2014)
 Владимир Тупиков — (2014—2015)

Бас-гитара
 † Марк Мельников — (1988—1991)
 † Алексей Поляков — (1991—1992)
 Сергей Лапин — (1992, 1994—1995)
 Генрих Мамоев
 Евгений Тихомиров
 Григорий Козлов
 Вадим Горожанкин
 Василий Дронов
 Леонид Копытин
 Дмитрий Рыбалов
 Максим Трегубов

Ударные
 Сергей Фролов — (1988—1991)
 Игорь Иванкович — (1991—1995)
 Владимир Дягель — (1994—2002)
 Алексей Быков — (2003—2017)

Саксофон
 † Игорь Торопов
 † Олег Пронин

Клавишные
 Эдуард Теноров
 Роман Дворцов
 Давид Казарян
 Артем Бауэр
 Евгений Коротков

Другие инструменты
 Евгений Коротков — баян
 Константин Лапушкин — баян
 Виктор Романов — труба
 Алексей Привалов — бэк-вокал
 Всеволод Устинов — бэк-вокал
 Сергей Матвеев — художественный свист, бэк-вокал

Трое музыкантов, участвовавших в деятельности «Монгол Шуудан» — Г. Козлов, А. Риконвальд и А. Быков — ранее играли в группе «Archontes».

Видеоклипы 
 «Москва»
 «Повезло»
 «Лесник»
 «Козырь — наш мандат»
 «Иди, убей Бакунина!»

Музыка к кинофильмам и сериалам 
 1992 — «Я хотела увидеть ангелов»
 2000 — «ДМБ-004»
 2015 — «Озабоченные, или Любовь зла»

Примечания

Литература 
 
 «Энциклопедия русского рока», М., 2008, с. 213—214, ISBN 978-5-94037-071-0

Ссылки 
 Официальный сайт
 Форум поклонников группы
 Собрание видео и раритетных записей
 

Рок-группы СССР
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы Москвы
Анархо-панк-группы
Группы хардкора
Квартеты
Московская рок-лаборатория
Панк-рок-группы СССР